Le tournoi de tennis de Genève 1983 s'est déroulé du 19 au 25 septembre et a été remporté pour la  consécutive par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1983 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

Tennis masculin en 1983
ATP 1983
Sport en Suisse en 1983
Tennis en septembre 1983